Alabi ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Alabi (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Samuel Alabi (* 2000), ghanaischer Fußballspieler